Великое молчание:
 «Великое молчание» или «Молчун» — спагетти-вестерн Серджо Корбуччи (1968).
 Парадокс «Великого молчания» — парадокс Ферми.